Bear Wallow ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bear Wallow (Indiana), im Brown County
 Bear Wallow (Barren County, Kentucky)
 Bear Wallow (Hart County, Kentucky)
 Bear Wallow (Tennessee), im Marshall County
 Bear Wallow Hollow, im Transylvania County, North Carolina
 Bear Wallow Springs, im Transylvania County, North Carolina

Sonstiges:
 Bear Wallow Prong, Fließgewässer im Montgomery County, Arkansas
 Bear Wallow Slough, Fließgewässer im Independence County, Arkansas
 Bear Wallow (Kalifornien), See im Del Norte County
 Bear Wallow Mine, Mine im Carter County, Tennessee
 Bear Wallow Tunnel, Mine im Placer County, Kalifornien

Siehe auch:
 Bearwallow